Hempfling ist der Familienname folgender Personen:

 Baptist Hempfling (1918–2017), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern
 Harald Hempfling, Orthopäde
 Volker Hempfling (* 1944), deutscher Kirchenmusiker